Oleska ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Oleska (1875–1969), polnische Opernsängerin (Mezzosopran) und Gesangspädagogin
 Kurt Oleska, deutscher Basketballspieler